Marcus Aurelius Antoninus bezeichnet folgende Personen:

 Mark Aurel (121–180), römischer Kaiser von 161 bis 180
 Commodus (161–192), römischer Kaiser von 180 bis 192
 Caracalla (188–217), römischer Kaiser von 211 bis 217
 Elagabal (204–222), römischer Kaiser von 218 bis 222